Ionische Schule steht für:

 Ionische Schule (Malerei), Gruppe griechischer Maler
 Ionische Schule (Musik), Gruppe von Komponisten der Ionischen Inseln
 eine Gruppe von Autoren der Ionischen Inseln, siehe Griechische Sprachfrage #Athener und Ionische Schule
 eine philosophische Richtung im antiken Griechenland, siehe Vorsokratiker #Atomisten (jüngere ionische Naturphilosophen)